Дональд «Дон» Р. Бу́зи (; род. 10 августа 1950 года в , штат Индиана, США) — американский профессиональный баскетболист, один из лучших игроков Американской баскетбольной ассоциации.

Карьера 

Дон Бузи был выбран в сборную США, составленную из игроков NCAA, для участия в Олимпийских играх 1972, но был заменён на Джеймса Форбса, так как подписал профессиональный контракт.

Бузи играл за «Индиана Пэйсерс», «Финикс Санз», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Канзас-Сити Кингз».

Дон был известен своей надёжным владением мяча, плотной обороной и хорошим броском. Он участвовал в двух матчах всех звёзд (в 1976 году в Матче всех звёзд АБА и в 1977 году Матче всех звёзд НБА). В свой лучший сезон (1975–76) Бузи был лидером Американской баскетбольной ассоциации по перехватам (4.12) в среднем за игру и передачам (8.2) в среднем за игру, а также в среднем набирал 12.5 очков. В следующем сезоне (первым для него в НБА) Дон снова стал лидером по перехватам (3.47) и передачам (8.5). Также он 6 раз подряд включался в сборные всех звёзд защиты, начиная с сезона 1974–75 по сезон 1979–80. Первые два раза в АБА, следующие четыре в НБА.

Примечания

Ссылки 
 Дон Бузи на сайте Basketball-Reference.com 
 Баскетбольный зал славы Индианы 

Баскетболисты США
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Выпускники Университета Эвансвилла